Čuba může být:

 čuba, čubka – samice psa
 čubka – promiskuitní žena, vulgární nadávka
 čubička – plavecký styl obdobný plavání psů
 čuba – hovorový název smykové brzdy, v železničářském slangu zarážka k zastavení a zajištění vozidla při posunu

příjmení
 Albert Čuba (* 1983) – český herec, ředitel divadla Mír
 František Čuba (1936–2019) – český agronom a politik
 Josef Čuba (1893–1951) – český politik, účastník protikomunistického odboje
 Marta Čubová (* 1931) – slovenská politička, poúnorová bezpartijní poslankyně NS

Externí odkazy 
 
 

Rozcestníky - příjmení